Příjmení Vrábel (přechýleně Vrábelová, v ČR rovněž Vráblová) nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jaroslav Vrábel (* 1971) – český fotbalista
 Jozef Vrábel (* 1949) – slovenský politik
 Juraj Vrábel (* 1970) – slovenský fotbalista
 Marek Vrábel (* 1973) – slovenský klavírista, varhaník, hudební publicista a pedagog
 Miroslav Vrábel (* 1966) – slovenský fotbalový brankář
 Vendelín Vrábel (1919–?) – slovenský komunistický politik

Ženský tvar
 Marcela Vrábelová (* 1951) – česká politička, bezpartijní poslankyně Sněmovny lidu FS (1986–1990)

Podobná příjmení 
 František Vrabel (* 1959) – český datový analytik
 Gejza Vrabeľ (1935–2003) – slovenský fotbalový brankář
 Ladislav Vrabel (* 1977) – český aktivista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení